Poirier bezeichnet

 Établissements Poirier, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Poirier ist der Familienname folgender Personen: 

 Agnès Poirier (* 1975), französische Journalistin
 Anne und Patrick Poirier (* 1942), französisches Künstlerehepaar
 Darel Poirier (* 1997), französischer Basketballspieler
 Dustin Poirier (* 1989), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Émile Poirier (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean-Paul Poirier (* 1935), französischer Physiker
 Kim Poirier (* 1980), kanadische Schauspielerin, Sängerin und Fernsehmoderatorin
 Léon Poirier (1884–1968), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lucien Poirier (1918–2013), französischer General und Autor
 Paul Poirier (* 1991), kanadischer Eiskunstläufer
 René-Marie-Charles Poirier (1802–1878), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Roseau
 Richard Poirier (1925–2009), US-amerikanischer Literaturkritiker und Autor

 Serge Poirier (* 1932), französischer Fußballspieler
 Ulises Poirier (1897–1977), chilenischer Fußballspieler
 Vincent Poirier (* 1993), französischer Basketballspieler